Ranibas peut faire référence à :
 Ranibas, un village du Népal situé dans le district de Bhojpur ;
 Ranibas, un village du Népal situé dans le district de Sindhuli ;
 Ranibas, un village du Népal situé dans le district de Surkhet.